Główna bezeichnet:
 Główna, Siedlungsteil von Nowe Miasto, Posen in Polen
 Główna (Pobiedziska), Ort der Gemeinde Pobiedziska, Polen
 Główna (Woiwodschaft Pommern), Dorf im nördlichen Polen
 Główna (Warthe), Fluss in Polen.

Siehe auch:
 Glowa
 Glowna.